Lathronympha är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Edward Meyrick 1926. Lathronympha ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Lathronympha